Mykland est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anstein Mykland (né en 1974), biathlète norvégien ;
 Erik Mykland (né en 1971), footballeur norvégien ;
  (1920–2005), historien norvégien.

Notes et références